Shanghai Masters 2007 var en professionell rankingturnering i snooker. Turneringen spelades mellan 6 och 12 augusti 2007.

Resultat

Slutspel

Wildcard 
Före slutpelet spelade de åtta lägst rankade kvalspelarna en wildcardomgång mot åtta kineser.

Kval 

Kvalet spelades i Wales mellan 26 och 29 juni.

Shanghai Masters
Snookersäsongen 2007/2008